Соревнования по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 5 и 7 июля 2013 года во Дворце водных видов спорта в Казани, Россия.

Обладателем золотой медали стал россиянин Евгений Кузнецов, китайцы Цзинь Линь и Тянь Цинь завоевали серебряную и бронзовую медаль, соответственно.

Формат 
Соревнования по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина состоят из трёх этапов:

Предварительный раунд: все 25 спортсменов исполняют 6 прыжков; 18 лучших спортсменов проходят в полуфинал.
Полуфинал: 18 спортсменов исполняют 6 прыжков; результаты предварительного этапа обнуляются, и 12 лучших спортсменов проходят в финал.
Финал: 12 спортсменов исполняют 6 прыжков; результаты полуфинала обнуляются, и три лучших спортсмена выигрывают золотые, серебряные и бронзовые медали, соответственно.

Расписание 
Дано Московское время (UTC+4)

Результаты

Ссылки 
 Страница турнира по прыжкам в воду на сайте Универсиады

Трамплин, 3 метра (мужчины)